

Zene
 City, német rockegyüttes

Albumok
 City, Client-album, 2004
 City, Jane Siberry-album, 2001
 City, Strapping Young Lad-album, 1997

Földrajz
 City of London, földrajzilag egy kis kiterjedésű city Angliában Nagy-London belvárosában